Sonnenberg, une commune de Brandebourg en Allemagne ;
 Sonnenberg, un quartier de Wiesbaden en Allemagne ;
 Sonnenberg-Winnenberg, une municipalité allemande en Rhénanie-Palatinat.

Autres 
 Régiment de Sonnenberg, un régiment d’infanterie suisse du Royaume de France.
 Tunnel du Sonnenberg, un tunnel autoroutier suisse.